Perquis ist der Familienname folgender Personen:

 Lawrence Perquis, französischer Fotograf